Down with Love – canzone del 1937 scritta da Yip Harburg e Harold Arlen
 Abbasso l'amore (Down with Love) – film del 2003 diretto da Peyton Reed
 Jiu xiang lai zhe ni (titolo internazionale: Down with Love) – serie televisiva taiwanese del 2010